DVA peut désigner :
 détecteur de victimes d'avalanche ou appareil de recherche de victimes d'avalanche ;
 DVA, duo musical électro-acoustique tchèque.
 DVA Group, multinationale allemande spécialisée dans l'agrochimie.